Benjamin Maxwell, dit Ben Maxwell, (né le  à Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière

En club 
Choisi au deuxième rang par le Ice de Kootenay au repêchage de 2003 de la Ligue de hockey de l'Ouest, il joue avec cette équipe junior à partir de la saison 2003-2004. Au repêchage 2006 de la LNH, il est sélectionné au  par les Canadiens de Montréal. Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2006. Le , il signe un contrat de trois ans avec les Canadiens. Il commence sa carrière professionnelle en 2008-2009 avec les Bulldogs de Hamilton de la Ligue américaine de hockey où il termine premier à égalité pour les points chez les recrues des Bulldogs (avec David Desharnais) avec 58 points. En 2008-2009, il est rappelé par le Canadien pour remplacer Saku Koivu qui était blessé. Il a disputé 7 matchs.

Le , il est échangé avec un choix de quatrième ronde au Repêchage d'entrée dans la LNH 2011 aux Thrashers d'Atlanta en retour de Nigel Dawes  et Brent Sopel. Il marque son premier but en carrière le  contre Ottawa.

Au niveau international 
Sélectionné dans l'équipe du Canada des moins de 18 ans, il participe au championnat du monde en Suède.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| Eagles de Surrey||LHCB|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Ice de Kootenay|| LHOu|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005|| Ice de Kootenay|| LHOu|| 68|| 8|| 10|| 18|| 37|| 16|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2005-2006|| Ice de Kootenay|| LHOu|| 69|| 28|| 32|| 60|| 52|| 6|| 3|| 5|| 8|| 0
|-
| 2006-2007|| Ice de Kootenay|| LHOu|| 39|| 19|| 34|| 53|| 42|| 7|| 1|| 4|| 5|| 21
|-
| 2007-2008|| Ice de Kootenay|| LHOu|| 31|| 9|| 18|| 27|| 26|| 10|| 6|| 3|| 9|| 14
|-
| 2008-2009|| Bulldogs de Hamilton|| LAH||73 ||22 ||36 ||58 ||58 ||6 ||3 ||1 ||4 ||4 
|-
| 2008-2009|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||57 ||16 ||28 ||44 ||22 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||13 ||0 ||0 ||0 ||6 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||47 ||11 ||29 ||40 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Wolves de Chicago ||LAH ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Thrashers d'Atlanta ||LNH ||12 ||1 ||1 ||2 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Jets de Winnipeg ||LNH ||9 ||1 ||4 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Ducks d'Anaheim ||LNH ||6 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || IceCaps de Saint-Jean ||LAH ||43 ||8 ||17 ||25 ||35 ||15 ||3 ||4 ||7 ||4
|-
| 2012-2013 || IceCaps de Saint-Jean ||LAH || 74||11 || 29|| 40|| 52||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Kärpät Oulu || Liiga|| 49|| 16|| 26|| 42|| 56|| 16|| 3|| 4|| 7|| 6
|-
|2014-2015 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL ||46 ||14 ||13 ||27 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Kärpät Oulu || Liiga || 12|| 3|| 3|| 6|| 8|| 19|| 7|| 5|| 12|| 8
|-
| 2015-2016 || HK Sotchi || KHL ||52 ||14 ||18 ||32 ||57 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2016-2017 || HK Sotchi || KHL ||48 ||8 ||7 ||15 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || HK Spartak Moscou || KHL ||39 ||12 ||16 ||28 ||16 ||4 ||0 ||0 ||0 ||1
|-
|2018-2019 || HK Spartak Moscou || KHL || 59 || 11 || 12 || 23 || 20 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020|| SCL Tigers||LNA||48 || 16 || 17 || 33 || 34 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021|| SCL Tigers || LNA ||50 || 10 || 17 || 27 || 14 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Linköping HC || SHL ||  || 

| 47 || 2 || 6 || 8 || 19 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Internationales 

|2008 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior 18 ans || 7 || 2 || 5 || 7 || 10 ||align="left"| Médaille d'or

Références 

Naissance en mars 1988
Naissance à Vancouver
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur du Ice de Kootenay
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du HK Sotchi
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du Linköpings HC